Jackman ist der Familienname folgender Personen:
 Barret Jackman (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Cassie Jackman (* 1972), englische Squashspielerin
 David Jackman, britischer Musiker und Videokünstler
 Donald C. Jackman (* 1954), US-amerikanischer Mediävist und Genealoge 
 Douglas Jackman (1902–1991), britischer Offizier der Luftstreitkräfte
 Fred Jackman (1881–1959), US-amerikanischer Kameramann, Filmregisseur und Spezialeffektkünstler
 Henry Jackman (* 1974), britischer Filmkomponist
 Hugh Jackman (* 1968), australischer Schauspieler
 Jermain Jackman (* 1995), britischer Sänger
 Jim Jackman (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler
 Lois Jackman (* 1937), australische Diskuswerferin
 Richard Jackman (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Tim Jackman (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Todd R. Jackman (* 1965), US-amerikanischer Zoologe

Jackman ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Jackman (Maine), Ort in Maine, Vereinigte Staaten
 Mount Jackman, Berg im Viktorialand, Antarktika